Дженеси () — северо-американский топоним:
 
 Дженеси — река на Северо-Востоке США.